Die Eigenschaft axial bzw. Axialität steht für:
 entlang einer Achse ausgerichtet
 in der Anatomie zu einer gedachten Gliedmaßenachse hin gelegen, siehe Anatomische Lage- und Richtungsbezeichnungen#Lage- und Richtungsbezeichnungen an den Gliedmaßen
 axial (Chemie), eine Ausrichtung chemischer Bindungen

Siehe auch: